Royal Oak est le nom du chêne dans lequel Charles II d'Angleterre se cacha toute une journée, en 1651, pendant la troisième guerre civile anglaise. 

Le terme peut faire référence à :

Toponymie

États-Unis 
 Royal Oak, ville du Michigan.

Irlande 
 Royal Oak, village situé dans le comté de Carlow.

Nouvelle-Zélande 
 Royal Oak, faubourg d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 Royal Oak, village du comté de Durham en Angleterre ;
 Royal Oak, station du métro de Londres en Angleterre.

Navires de guerre 
 Royal Oak, différents navires de la marine de guerre britannique ;
 .

Divers 
 Royal Oak, cheval qui donna son nom au Prix Royal Oak ;
 Royal Oak, célèbre modèle de montre de la marque suisse Audemars Piguet.

Homonymie de toponyme